Rajon Schewtschenko (ukrainisch /Schewtschenkiwkyj rajon) ist der Name folgender Rajone in der Ukraine:
 Rajon Schewtschenko (Charkiw) in Charkiw
 Rajon Schewtschenko (Kiew) in Kiew
 Rajon Schewtschenko (Lwiw) in Lemberg
 Rajon Schewtschenko (Saporischschja) in Saporischschja
 ehemaliger Stadtrajon in Czernowitz, siehe Rajon Schewtschenko (Tscherniwzi)

Siehe auch:
 Rajon Schewtschenkowe in der Oblast Charkiw